Pontalensi – abitanti di Pontal do Araguaia
Pontalensi – abitanti di Pontal do Paraná
Pontalensi – abitanti di Pontal